Діалоговий обчислювальний комплекс () — комп'ютер, клон PDP-11, що вироблявся у СРСР
 Дільнича виборча комісія